Detta är en lista över de 22 kommunerna i det franska utomeuropeiska departementet (département d'outre-mer (DOM)) Guyana.

Guyane
Kommuner Guyane
Administrativa indelningar av länder i Amerika